B 26 oder B26 steht für:
 die Bundesstraße 26 in Deutschland
 die Puchberger Straße in Österreich
 „Mumps“ (ICD-10-Code), infektiöse Krankheit

B-26 steht für:
 Douglas A-26 Invader, amerikanischer Bomber ab 1948 nach Umbenennung 
 Martin B-26 Marauder, amerikanischer Bomber

B26